Beltrami steht für:
 Beltrami (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Orte:
 Beltrami (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Beltrami (Minneapolis), Stadtteil von Minneapolis
 Beltrami County, Bezirk in Minnesota

Schiffe: 
 USS Beltrami, Transportschiff (AK-162) der US-Navy im Zweiten Weltkrieg. 

Historische Gebäude:
 Palazzo Beltrami, in Mailand, Italien
 Beltrami County Courthouse, in Bemidji, Minnesota, ID-Nr. 88000665

Begriffe aus der Mathematik:
 Satz von Beltrami-Enneper, Resultat aus der Differentialgeometrie der Flächen
 Beltrami-Klein-Modell, Modell der hyperbolischen Ebene
 Beltrami-Gleichung, Verallgemeinerung einer biholomorphen Abbildung

Siehe auch:
 Beltrame